15e Leger (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 15e Leger (Japan) - Japanse legereenheid
 15e Leger (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid